William Wright (botanicus) - Schots botanicus en arts
 William Wright (missionaris) - Iers missionaris
 William Wright (oriëntalist) - Brits oriëntalist
 William Wright (piraat) - Engels piraat in Franse dienst
 William Wright (politicus) - Amerikaans politicus
 William Wright (voetbalspeler) - 
 William H. Wright - Amerikaans filmproducent

 Claud William Wright - Brits paleontoloog
 John William Wright - Brits schilder en illustrator

 William Wright Heard - Amerikaans politicus en gouverneur
 William Wright Smith - Schots botanicus

Zie ook
 Will Wright (doorverwijspagina)